

Toponymie 

 Souk El Had est une commune algérienne de Basse Kabylie dans la wilaya de Boumerdès,
 Souk El Had est une commune algérienne de la wilaya de Relizane.

Religion 
 Cimetière de Souk El Had est un cimetière de Basse Kabylie dans la wilaya de Boumerdès,
 Mosquée de Souk El Had est une mosquée de Basse Kabylie dans la wilaya de Boumerdès,
 Zaouïa de Souk El Had est une zaouïa de Basse Kabylie dans la wilaya de Boumerdès.

Géologie 
 Grottes de Souk El Had, grottes de Basse Kabylie en Algérie.

Transport 
 , gare ferroviaire de Basse Kabylie en Algérie.
 Tunnels de Souk El Had, tunnels ferroviaires de Basse Kabylie en Algérie.

Économie 
 Marché de Souk El Had, marché de Basse Kabylie en Algérie.